Lercher ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Lercher (* 1965), österreichische Autorin
 Johannes A. Lercher (* 1954), österreichischer Chemiker
 Ludwig Lercher (1864–1937), österreichischer Jesuit
 Max Lercher (* 1986), österreichischer Politiker, SPÖ 
 Michael Lercher (* 1996), österreichischer Fußballspieler